Ел Капирито има више значења:

 Ел Капирито (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капирито (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику